Prinzessin Heinrich steht für:

 Prinzessin Heinrich von Preußen, Bei- bzw. Spitzname von Wilhelmine von Hessen-Kassel (1726–1808), Prinzessin von Hessen-Kassel und von Preußen
 Prinzessin Heinrich (Schiff, 1896), deutscher Seitenraddampfer und Seebäderschiff in der Nordsee